Een assemblage is het totaal aan artefacten dat in een bepaald graf is gevonden. De grafcontext is het totaal van materiële zaken, niet alleen de bijgiften.

Archeologische terminologie